Deken (advocatuur): voorzitter van de Nederlandse Orde van Advocaten of een van de plaatselijke Orde van Advocaten
 Deken (beddengoed): wollen of synthetische lap die op een bed wordt gebruikt
 Deken van het College van Kardinalen: hoofd van het College van Kardinalen
 Deken (corps consulaire): binnen het corps consulaire in rang hoogste of de door de consuls tot deken gekozen consulaire vertegenwoordiger in een stad
 Deken (corps diplomatique): in rang hoogste diplomatieke vertegenwoordiger in een land (in katholieke landen is de pauselijke nuntius, sinds het Verdrag van Wenen, de deken van het corps diplomatique)
 Deken (gilde): hoofd van een (kunst)schildersgilde, bakkers- en beeldhouwersgilde, weversgilde, enzovoorts
 Deken (kerk): geestelijke in de hiërarchie van een kerk (staat meestal aan het hoofd van een decanaat of kapittel)
 Decaan (universiteit): hoofd van een faculteit van een universiteit